XXVII Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Ленинграде по круговой  системе. В нём приняли участие 18 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. 

Чемпионом страны в пятый раз стал Анатолий Гантварг. На втором месте Леонид Ципес, на третьем месте Михаил Кореневский.

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1981
Соревнования по международным шашкам в Санкт-Петербурге
Чемпионаты СССР в 1981 году
1981 год в шашках